Příjmení Habart nosí více významných osobností:

 Čeněk Habart (1863–1942) – český spisovatel, učitel, kronikář a fotograf
 Ladislav Habart (1914–2000) – český klarinetista, saxofonista a swingový kapelník
 Václav Habart (* 1940) – český římskokatolický kněz

Podobné příjmení 
 Habarta